Municipio de Arcadia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Arcadia (condado de Davidson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Arcadia (condado de Carroll, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Arcadia (condado de Manistee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Manistee.
 Municipio de Arcadia (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de Arcadia (condado de Iron, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Iron.
 Municipio de Arcadia (condado de Valley, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Valley.